Henry S. Johnson (1783–1864), Amerikaans politicus
 Henry Johnson (voetballer) (1897–1962), Brits voetballer
 Henry Johnson (bluesmuzikant) (1908–1974), Amerikaans bluesmuzikant
 Henry Johnson (jazzmuzikant) (* 1954), Amerikaans jazzgitarist
 Henry U. Johnson (1850–1939), Amerikaans politicus